przymus – zmuszanie do określonego zachowania
przymus (prawo)
przymus (brydż)
 przymus bezpośredni
przymus leczniczy
przymus adwokacki
 przymus państwowy
przymus wyborczy

Zobacz też 
 Zugzwang